Юо́зас Маця́вичюс (; род. 4 октября 1928, Ионишкис — 17 ноября 2011, Вильнюс) — литовский поэт и переводчик; заслуженный деятель культуры Литовской ССР (1965).

Биография 
Окончил гимназию в Ионишкисе. В 1946—1949 годах учился на юридическом факультете Вильнюсского государственного университета. С 1947 (по другим сведениям с 1948) до 1951 года работал в редакциях газеты «Теса» (), журнала «Швитурис» (). В 1951—1952 годах учился в Литературном институте имени А. М. Горького в Москве. В 1953—1954 годах работал в редакции газеты «Кауно теса» (). Одновременно был секретарём Каунасского филиала Союза писателей Литвы.

Закончил Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А. М. Горького (1957—1959). В 1959—1964 годах работал в редакции еженедельной газеты Союза писателей Литвы «Литература ир мянас» (; «Литература и искусство»).

С 1956 года член Союза писателей Литвы, в 1959—1965 годах — кандидат в члены правления Союза писателей Литвы, с 1965 года член президиума правления, в 1965—1970 годах секретарь правления Союза писателей Литвы. Работал в редакции ежемесячного литературно-художественного журнала Союза писателей Литвы «Пяргале (журнал)» (; «Победа»; 1964—1965 и 1970—1985), в 1976—1985 годах главный редактор журнала.

С 1961 года состоял в КПСС. Муж поэтессы Рамуте Скучайте.

Творчество 
Стихотворения начал печатать с 1947 года. Первая книга стихов вышла в 1949 году. Совместно с Антанасом Йонинасом написал поэму в форме письма в стихах «Товарищу Сталину» (1950). Она выходила повторно в 1951 году; в 1952 году вышла под названием «Письмо вождю» (. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1952), была переведена на русский язык. Также вместе с Йонинасом издал книгу лирических очерков и репортажей  (Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957).

В Академическом театре драмы Литвы по мотивам поэзии Мацявичюса был поставлен поэтический спектакль  (1971).

Переводил на литовский язык стихотворения и пьесы В. В. Маяковского («Что такое хорошо и что такое плохо», 1952, 1970; избранные стихотворения, 1961; «Мистерия-Буфф», «Клоп», «Баня», 1966), стихи Демьяна Бедного, повести «Ташкент — город хлебный» А. С. Неверова (1958), «Не отдавай королеву» С. В. Сартакова (1963).

С русского языка перевёл также роман узбекского писателя Аскада Мухтара «Чинара» (1973) и повесть о похождениях Гулливера на летающем острове (. Vilnius: Vaga, 2000) Джонатана Свифта. Переводил стихи Шандора Петёфи и Максима Танка, романы П. Г. Абрахамса, Г. Гессе, автобиографическую книгу «Семь лет в Тибете» Генриха Харрера и другие произведения.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель культуры Литовской ССР (1965)
 Лауреат «Весны поэзии» (1969)
 Республиканская премия (1970) за сборник стихотворений 
 Орден Дружбы народов (1978)

Книги 
 Pavasario žingsniai: poezija. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1949
 Statytojų karta: poezija. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1953
 Rudens liepsnos: poezija. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957
 Mano pozicija: poezija. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963
 Kasdieniška knyga: poezija. Vilnius: Vaga, 1968
 Atošvaistės: poezija. Vilnius: Vaga, 1971
 Distancija: poezija. Vilnius: Vaga, 1972
 Šauksmas: poezija. Vilnius: Vaga, 1975
 Suartėjimas: poezija. Vilnius: Vaga, 1978
 Pastovios gairės: literatūros kritika. Vilnius: Vaga, 1978
 Apsaugok atmintį ir atminimą: poezija. Vilnius: Vaga, 1981
 Neišduok: poezija. Vilnius: Vaga, 1983
 Iš tos nakties: eilėraščiai. Vilnius: Žuvėdra, 2004

Примечания

Литература

Ссылки 
 Juozas Macevičius
 

Литовские поэты
Выпускники Вильнюсского университета
Редакторы по алфавиту
Редакторы XX века
Редакторы СССР
Редакторы Литвы
Редакторы журналов
Заслуженные деятели культуры Литовской ССР
Члены КПСС
Члены Союза писателей Литвы